Le terme « panneau solaire » peut faire référence à plusieurs concepts liés à l'énergie solaire :
 Capteur solaire photovoltaïque : aussi appelé panneau solaire photovoltaïque, convertit le rayonnement solaire en électricité par effet photovoltaïque ;
 Capteur solaire thermique : aussi appelé panneaux solaire thermique, convertit le rayonnement solaire en chaleur et la transfère à un fluide caloporteur ;
 Panneau photovoltaïque thermique : combinaison des deux précédents ;
 Panneau solaire aérothermique : méthode de chauffage passif utilisant la convection.